Bruzzone ist der Familienname folgender Personen:

 Félix Bruzzone (* 1976), argentinischer Schriftsteller
 Leopoldo Hermes Garin Bruzzone (* 1947), uruguayischer Geistlicher, Weihbischof in Canelones
 Mario Bruzzone (1887–1940), italienischer Segler
 Mauricio Bruzzone (* 1985), uruguayischer Fußballspieler